Der Begriff Powder bezeichnet

 Powder (Film), von 1995
 Powder (Band), eine Rockband
 englisch für Pulverschnee, davon abgeleitet die Marketingbezeichnung Champagne Powder.

Die Abkürzung POWDER steht für:
 Protocol for Web Description Resources.

Sonstiges:
 Powder Island, Insel vor der Rymill-Küste, Palmerland, Antarktika

Siehe auch:

Abkürzung